Le Brigand bien-aimé (Jesse James) est un film américain de Henry King sorti en 1939, avec Tyrone Power, Henry Fonda ;
 Jesse James, le brigand bien-aimé (The True Story of Jesse James) est un film de Nicholas Ray sorti en 1957, avec Robert Wagner.